Iznogoud (personnage)
 Iznogoud (bande dessinée)
 Iznogoud (film)
 Iznogoud (série télévisée d'animation)
 Prix Iznogoud : prix créé en 1992 et décerné à l'approche du , lors du festival Humour et Eau salée de Saint-Georges-de-Didonne. Il récompense .